Bernay peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandre de Bernay, écrivain du  ;
 Anne-Marie Bernay (1889-1935), peintre française.

Toponyme 

 Bernay, commune française de l'Eure ;
 Bernay, ancienne commune française de la Charente-Maritime, auj. intégrée à Bernay-Saint-Martin ;
 Bernay, ancienne commune française de l'Orne, auj. intégrée à Batilly ;
 Bernay-en-Champagne, commune française de la Sarthe ;
 Bernay-en-Ponthieu, commune française de la Somme ;
 Bernay-Saint-Martin, commune française de la Charente-Maritime ;
 Bernay-Vilbert, commune française de Seine-et-Marne ;
 Abbaye Notre-Dame de Bernay.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France